Бартоломео II Гизи (Bartolomeo II Ghisi) (ум. 1341) — сеньор Тиноса и Микеноса, триарх Эвбеи, великий коннетабль княжества Ахайя.

Родился ок. 1300 г., сын Джорджо I Гизи, погибшего в битве при Кефиссе в 1311 г., и Алисы далле Карчери.

После гибели отца находился под опекой матери до её смерти в 1313 г. В 1315 г. объявлен совершеннолетним и вступил во владение своими землями — от отца унаследовал Тинос и Микенос, от матери — триархию в Эвбее (по мнению Раймона -Жозе Лёнера (Raymond-Joseph Loenertz) — в центральной части острова).

Приблизительно в это же время Бартоломео II Гизи женился на дочери Анжильбера де Лидеркерка — великого коннетабля княжества Ахайя. После смерти тестя унаследовал его должность (не позднее 1320 г.), хотя не имел никаких владений на территории Мореи.
В 1320 г. византийский губернатор Мистры Андроник Асень вторгся в Ахею. Бартоломео II Гизи в качестве великого коннетабля возглавил армию, но в битве при Сен Жорже попал в плен (9 сентября).

В 1327 г. сын Бартоломео II Джорджо женился на Симоне Арагонской, дочери Альфонса Фадрике Арагонского. Её приданым был замок Сент Омер в Фивах. Однако в 1331 году каталанцы разрушили этот замок, опасаясь, что Бартоломео II передаст его Вальтеру VI де Бриенну — претенденту на Афинское герцогство. Это вполне могло случиться, так как к тому времени Альфонс Фадрике Арагонский был смещён с поста вице-герцога Афинского, после чего отношения Бартоломео II с каталанцами ухудшились, и он действительно поддерживал претендента.

В 1328 г. Бартоломео II и его брат Марино продали свою половину острова Кеа Ружьеру Премарину.

После 1331 года Бартоломео II не упоминается в современных ему документах. Предполагается, что он умер в 1341 году. Емунаследовал сын - Джорджо II Гизи (ум. 1358).

Источники 
 Bon, Antoine (1969). La Morée franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d’Achaïe [The Frankish Morea. Historical, Topographic and Archaeological Studies on the Principality of Achaea] (in French). Paris: De Boccard. OCLC 869621129.
 Loenertz, Raymond-Joseph (1975). Les Ghisi, dynastes vénitiens dans l’Archipel (1207—1390) (in French). Florence: Olschki.
 Ravegnano, Giorgio (2000). «GHISI, Bartolomeo». Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 54: Ghiselli-Gimma (in Italian). Rome: Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Retrieved 30 July 2013.
 Setton, Kenneth M. (1976). The Papacy and the Levant (1204—1571), Volume I: The Thirteenth and Fourteenth Centuries. Philadelphia: The American Philosophical Society. ISBN 0-87169-114-0.
 Topping, Peter (1975). «The Morea, 1311—1364». In Setton, Kenneth M.; Hazard, Harry W. (eds.). A History of the Crusades, Volume III: The Fourteenth and Fifteenth Centuries. Madison and London: University of Wisconsin Press. pp. 104—140. ISBN 0-299-06670-3.

Триархи Негропонта
Гизи
Сеньоры Тиноса и Микеноса